Името Гурково носят няколко населени места в България:
 град Гурково, област Стара Загора
 село Гурково, област Добрич
 село Гурково, Софийска област
 квартал Гурково, гр. Дунавци, област Видин – бивше село и махала
 Община Гурково, област Стара Загора